Kylin může být:

 Ann-Sofie Kylin (* 1955) – švédská herečka
 Harald Kylin (1879–1949) – švédský botanik a algolog
 Kylin (operační systém) – čínský operační systém
 Ubuntu Kylin – varianta Ubuntu přizpůsobená čínským uživatelům

Související články 
 čchi-lin